De Oostenrijkse voetbalbeker 2015/16 (Duits: ÖFB-Samsung-Cup 2015/16) was de 82ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 17 juli 2015 en eindigde met de finale op 19 mei 2016 in Klagenfurt onder leiding van scheidsrechter Robert Schörgenhofer. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee. Red Bull Salzburg won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis door FC Admira Wacker Mödling in de finale met de 5-0 te verslaan. Jonathan Soriano scoorde drie keer voor de titelverdediger.

Schema

Zie ook
Bundesliga (Oostenrijk) 2015/16
Oostenrijks voetbalelftal in 2016

2016
Bekervoetbal 2015/16